Football League Championship 2013/2014 var den tjugoandra säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 Rsssf.com

2013/2014
Fotbollssäsongen 2013/2014